Psectrotanypus är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Jean-Jacques Kieffer 1909. Psectrotanypus ingår i familjen fjädermyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Fjädermyggor
Psectrotanypus